ZF je kratica za:

 znanstveno fantastiko
 Zermelo-Fraenklovi aksiomi
 Zdravstveno fakulteto v Ljubljani